Ministero della salute – dicastero del governo argentino
 Ministero della salute – dicastero del governo brasiliano
 Ministero della salute – dicastero del governo croato
 Ministero della salute – dicastero del governo greco
 Ministero della salute – dicastero del governo italiano
 Ministero della salute – dicastero del governo lussemburghese
 Ministero della salute – dicastero del governo polacco
 Ministero della salute – dicastero del governo rumeno
 Ministero della salute – dicastero del governo russo
 Ministero della salute – dicastero del governo serbo
 Ministero della salute – dicastero del governo ucraino

Altro 
 Ministero della salute e dell'assistenza sociale – dicastero del governo albanese
 Ministero della salute e del benessere – dicastero del governo sudcoreano
 Ministero della salute, del benessere e dello sport – dicastero del governo olandese
 Ministero della salute e degli anziani – dicastero del governo danese
 Ministero della salute e dell'educazione medica – dicastero del governo iraniano
 Ministero federale della salute – dicastero del governo tedesco
 Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – dicastero del governo italiano attivo fra il 2008 e il 2009
 Ministero della solidarietà e della salute – dicastero del governo francese
 Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti d'America – dicastero del governo statunitense